

Toponymes

Island Lake (Alberta)
 Island Lake (Manitoba)

Island Lake (Illinois)
 Le lac Island en Californie